DnD – Dungeons & Dragons (ang. Lochy i Smoki), fabularna gra fantasy zaprojektowana przez Gary'ego Gygaxa i Dave'a Arnesona, opublikowana w 1974
 DnD – Przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) – technika przemieszczania obiektów za pomocą myszki komputerowej